Rosauro puede referirse a:

 Rosauro (nombre), nombre propio masculino.

Películas 

 Rosauro Castro, película mexicana dirigida por Roberto Gavaldón y estrenada el 22 de diciembre de 1950.

Enlaces externos